San Bazile ima više značenja:
 San Bazile (Kjeti)
 San Bazile
 San Bazile (Ena)